Bruk ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Bruk (1924–1998), österreichische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 David Bruk (* 1968), tschechischer Eishockeyspieler 
 Franz Bruk (1923–1996), deutscher Politiker (SED)
 Fridrich Bruk (* 1937), ukrainischer Komponist
 Isaak Semjonowitsch Bruk (1902–1974), russischer Computerpionier
 Toni Bruk (1947–2020), sorbischer Filmregisseur und -produzent

Siehe auch:
 Brug
 Bruck
 Broek